Матвеевский сельсовет (Матвеевский сельский совет) — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

Российская Федерация

Башкортостан 

 Матвеевский сельсовет Кушнаренковского района

Вологодская область 

 Матвеевский сельсовет Тотемского района

Костромская область 

Упразднены в 2007 году с реорганизацией сельсоветов в поселения.

 Матвеевский сельсовет Парфеньевского района
 Матвеевский сельсовет Шарьинского района

Курганская область 

 Матвеевский сельсовет Целинного района (упразднён в 2021 году)

Мордовия 

 Матвеевский сельсовет Темниковского района (упразднён в 2009 году)

Новосибирская область 

 Матвеевский сельсовет Чановского района

Оренбургская область 

 Матвеевский сельсовет Матвеевского района
 Матвеевский сельсовет Сорочинского района

Татарстан 

 Матвеевский сельсовет Мензелинского района (упразднён в 2005 году)

Тверская область 

 Матвеевский сельсовет Кесовогорского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Ульяновская область 

 Матвеевский сельсовет Старомайнского района (упразднён с 1 января 2007 года с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

В упразднённом регионе

Пермская область 

 Матвеевский сельсовет Лысьвенского района (до 2001 года), города областного значения Лысьвы (2001—2004)

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Матвеевский сельский совет ()

Запорожская область 

 Матвеевский сельский совет — Весёловского района
 Матвеевский сельский совет — Вольнянского района

Луганская область 

 Матвеевский сельский совет — Свердловского района

Черкасская область 

 Матвеевский сельский совет — Чигиринского района

Черниговская область 

 Матвеевский сельский совет — Сосницкого района